Морле — топоним и фамилия:

 Морле — город на северо-западе Франции.
 Морле — кантон во Франции.
 Морле — округ  во Франции.
 Морле, Габи (1893—1964) — французская киноактриса.

См. также 
 Морли
 Морье (значения)